Тюменское ханство — государство в Сибири, вошло в состав Сибирского ханства.
 Тюменское ханство, Тюменское владение, Тюменское княжество — вариант употребляемого в литературе названия государства на Северном Кавказе.